Schloss Fasanerie bezeichnet verschiedene Gebäude:

 Schloss Fasanerie (Eichenzell) in Eichenzell bei Fulda
 Schloss Fasanerie bei Moritzburg, siehe Fasanenschlösschen (Moritzburg)

Jagdschloss Fasanerie bezeichnet folgende Gebäude:
 Jagdschloss Fasanerie (Hermannsfeld) in Hermannsfeld
 Jagdschloss Fasanerie (Wiesbaden)